Пять кораблей Королевского флота, назывались HMS Princess Royal, в честь принцесс королевской крови.

 HMS Princess Royal — 90-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1682 как HMS Ossory; переименован HMS Prince в 1705, HMS Princess в 1716; HMS Princess Royal в 1728; разобран в 1773.
 HMS Princess Royal — 24-пушечный грузовой транспорт; закуплен в 1739; продан в 1750.
 HMS Princess Royal — 90-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1773. Перевооружен в 98-пушечный в 1800, затем в 74-пушечный в 1807, разобран в 1807.
 HMS Princess Royal — 91-пушечный винтовой корабль 2 ранга, исходно названый HMS Prince Albert; спущен на воду в 1853; продан в 1872.
 HMS Princess Royal — линейный крейсер типа Lion спущен на воду в 1911; продан в 1922.

См. также 
 HMS Princess
 Princess Royal — торговое судно, захваченное испанцами в проливе Нутка.
 Princess Royal — пакетбот, успешно отбивший нападение французского корсара в 1798.